Миха́льская () — женская форма фамилии . Известные носительницы:

 Михальская, Анна Константиновна (род. 1952) —  российский писатель, филолог, преподаватель, член Союза писателей России, дочь Н. П. Михальской.
 Михальская, Мирианна, более известная как Гилда Грей  (1901—1959) — американская актриса польского происхождения
 Михальская, Нина Павловна (1925—2009) — советский и российский литературовед, филолог, специалист в области изучения истории литературы.
 Михальская, Юля (род. 1985) — польская гребчиха.